Пюже́-Роста́н () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ванс. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Пюже-Тенье (округ Ницца).

Площадь коммуны — 9,76 км², население — 108 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 123 человека (2012), плотность населения — 12,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 115 человек, а в 2012 году — 123 человека.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 63 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 51 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности 81,0 %, в 1999 году — 63,5 %). Из 51 активных трудоспособных жителей работали 48 человек (19 мужчин и 29 женщин), 3 числились безработными (1 мужчина и 2 женщины). Среди 12 трудоспособных неактивных граждан 4 были учениками либо студентами, 5 — пенсионерами, а ещё 3 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки